Il singolare del torneo di tennis Gold Coast Classic 1997, facente parte del WTA Tour 1997, ha avuto come vincitrice Elena Lichovceva che ha battuto in finale 3–6, 7–6, 6–3  Ai Sugiyama.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Brenda Schultz (semifinali)
  Barbara Paulus (secondo turno)
  Elena Lichovceva (campionessa)
  Sabine Appelmans (semifinali)

 Ruxandra Dragomir (primo turno) 
 Ai Sugiyama (finale) 
 Katarína Studeníková (primo turno) 
 Silvia Farina (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Gold Coast Classic 1997